Igaz Szó antifasiszta hadifogolylap 1942–1944 között
 Igaz Szó Marosvásárhelyen kiadott szépirodalmi folyóirat 1954–1989 között